Syllomatia är ett släkte av fjärilar. Syllomatia ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vecklare
Syllomatia